Fabricia acuseta är en ringmaskart som beskrevs av Banse 1959. Fabricia acuseta ingår i släktet Fabricia och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
acuseta